Partido Obreiro Galego, partit polític de Galícia
 Progresos de Obstetricia y Ginecología, revista científica especialitzada en obstetrícia i ginecologia
 POG (beguda) (de l'acrònim en anglès Passionfruit Orange Guava), beguda de sucs de fruita originària de Hawaii, als Estats Units
 Polyphonic Octave Generator, tipus de pedal d'efectes per a guitarra elèctrica